185250 Korostyshiv – asteroide della fascia principale
 Korostyshiv – traslitterazione alternativa di Korostyšiv, città dell'Ucraina